Цугцванг:

 Цугцванг — положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции.
 «Цугцванг» — фильм экшн, Казахстан. Премьера фильма 14 января 2011 года.